It Came from the Desert steht für:

 It Came from the Desert (Computerspiel), Computerspiel (1989)
 It Came from the Desert (Film), Videospielverfilmung des Regisseurs Marko Mäkilaakso (2017)